Grid – system, integrujący i zarządzający zasobami będącymi pod kontrolą różnych domen połączonych siecią komputerową
 Grid – gra komputerowa z serii TOCA Race Driver, firmy Codemasters
 GRID – rodzaj typu odwzorowania przestrzeni w Systemie Informacji Geograficznej
 GRID – pierwsza nazwa dla AIDS, zaproponowana w 1982 roku

Zobacz też 
 The Grid – brytyjska grupa grająca muzykę elektroniczną, założona w 1990 roku
 Grid.org – działające w latach 2001–2007 przedsięwzięcie prowadzące projekty oparte na obliczeniach rozproszonych
 smart grid – inteligentna sieć